Zurigo – città svizzera
 Zurigo – grande regione statistica svizzera
 Canton Zurigo – cantone svizzero
  – società calcistica svizzera
 Torta Zurigo – dolce italiano